Until One — дебютный сборник шведской хаус группы Swedish House Mafia. Он был выпущен 22 октября 2010 года.

Критика 

Until One получил в целом смешанные отзывы от большинства музыкальных критиков. По версии Metacritic, который присваивает средний рейтинг из 100 отзывов от основных критиков, альбом получил средний балл 53, основанный на 7 отзывах, что означает «смешанные или средние отзывы».

Синглы 
 «One» был первым синглом, который был выпущен в альбоме и был выпущен в Великобритании 6 сентября 2010 года, дебютируя под номером 7. В сингл-версии «One (Your Name)» был использован вокал Фаррелля Уильямса ().
 «Miami 2 Ibiza» был вторым синглом, выпущенным в альбоме, с вокалом Тайни Темпа ().

Список композиций

Позиции в хит-парадах

Сертификаты

История релизов

Примечания 

Альбомы 2010 года